Campagna puede referirse a:
 Campagna (Salerno), ciudad de la provincia de Salerno, en Campania, la región del sur de Italia
 Campagna Lupia, localidad italiana de la provincia de Venecia, región de Véneto
 Campagna-de-Sault, localidad y comuna francesa, situada en el departamento del Aude en la región de Languedoc-Roussillon